Созел (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре . Численность населения — 2,1 тыс. жителей (посёлок), 5,8 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алентежу Сентрал. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Покровителем посёлка считается Дева Мария ().

Расположение 
Посёлок расположен в 43 км юго-западнее города Порталегре.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Авиш, Фронтейра
 на востоке — муниципалитет Эштремош
 на юге — муниципалитет Эштремош
 на юго-западе — муниципалитет Аррайолуш
 на западе — муниципалитет Мора

Население

История 
Посёлок основан в 1527 году.

Районы

См. также 
 Порталегре (округ)
 Муниципалитеты округа Порталегре
 Районы округа Порталегре

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Порталегри
Города Португалии